Rockland — третий студийный альбом норвежской группы Katzenjammer, выпущенный 16 января 2015 году лейблами Propeller и Vertigo Berlin.

Список композиций

Хит-парады

Некоторые релизы

Примечания 

Альбомы Katzenjammer